Karl Kraepelin ist der Name folgender Personen:

* Karl Kraepelin (Schauspieler) (1817–1882), deutscher Schauspieler und Rezitator
 Karl Kraepelin (Biologe) (1848–1915), deutscher Biologe (der Bruder von Emil Kraepelin)